Eros, 2004-ben bemutatott olasz dráma
433 Eros, az elsőnek felfedezett földsúroló kisbolygó
Eros Ramazzotti, olasz énekes
Eros, Eros Ramazzotti válogatásalbuma